|-
| 174101 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174102 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174103 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174104 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174105 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174106 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174107 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174108 - ||  || 10 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174109 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174110 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174111 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174112 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174113 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174114 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174115 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174116 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174117 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174118 - ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174119 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174120 - ||  || 15 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174121 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174122 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174123 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174124 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174125 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174126 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174127 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174128 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174129 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174130 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174131 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174132 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174133 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174134 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174135 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174136 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174137 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174138 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174139 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174140 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174141 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174142 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174143 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174144 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174145 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174146 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174147 - ||  || 18 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174148 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174149 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174150 - || 2002 PD || 1 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 174151 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174152 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174153 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174154 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174155 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174156 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174157 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174158 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174159 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174160 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174161 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174162 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174163 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174164 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174165 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174166 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174167 - ||  || 13 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174168 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174169 - ||  || 13 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174170 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174171 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174172 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174173 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174174 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174175 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174176 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174177 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174178 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174179 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174180 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174181 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174182 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174183 - ||  || 15 august 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 174184 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174185 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 174186 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174187 - ||  || 9 august 2002 || Haleakala || 
|-
| 174188 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174189 - ||  || 16 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174190 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174191 - ||  || 19 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174192 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174193 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174194 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174195 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174196 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174197 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174198 - ||  || 29 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174199 - ||  || 30 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174200 - ||  || 31 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-